Афрички Куп нација у фудбалу за жене (,  (WAFCON)) је међународно такмичење за жене у фудбалу које се одржава сваке две године и под покровитељством је Афричке фудбалске конфедерације (КАФ). Афрички Куп нација се први пут одржао 1991. године, али се није одржавао сваке две године све до 1998. Нигерија је најуспешнија нација у историји турнира, са рекордних 11 титула, што значи да су освојили све осим три претходна турнира. Три турнира које није освојила Нигерија освојиле су Екваторијална Гвинеја и Јужна Африка, Екваторијална Гвинеја је победила у два такмичења у којима је била домаћин. Гана је била домаћин турнира 2018. године.

Такмичење је служило као квалификациони турнир за ФИФА Светско првенство за жене на сваком другом турниру од свог оснивања 1991. године.

Историја
На турниру одржаном 2000. године, домаћини из Јужне Африке сусрели су се са троструким шампионом Нигеријом у последњој утакмици турнира. Након што је Нигерија прво полувреме завршила са резултатом 1 : 0, Нигеријанка Стела Мбачу постигла је други гол у 72. минуту и домаћа публика је схватила да нема повратка. Навијачи су почели да гађају званичнике и нигеријске играче флашама и другим крхотинама. Утакмица је прекинута након три покушаја рестартовања пошто су се нереди наставили. Интервентна полиција почела је да се бори са присталицама које су бацале флаше око 40 минута након што је постигнут погодак, бацивши сузавац на масу како би прекинуо неред. Утакмица и а самим тим и турнир додељени су Нигерији. Издање из 2020. је отказано због пандемије ЦОВИД-19.

Извршни комитет КАФ је 6. августа 2015. одлучио да промени назив турнира из „Афричко првенство за жене” (African Women's Championship) у ”Куп Афричких нација за жене (Women's Africa Cup of Nations), слично мушкој верзији, Афрички куп нација.

Формат
Од издања 1998. године, ово такмичење се одржава у две фазе: квалификациона фаза (или названа елиминационим фазама) и завршни турнир. Земља домаћин финалног турнира се аутоматски квалификује, а у првим издањима бранилац титуле је такође био квалификован за следећи турнир.

Квалификације 
Квалификациона фаза је еволуирала током времена у складу са све већим бројем нација повезаних са Конфедерацијом Афричког фудбала (КАФ). Квалификације су уведене од издања из 1998. године, током прва два издања Афричког купа нација.

Финална фаза 
Само су домаћини добили аутоматско место у квалификацијама, док је осталих 11 тимова прошло кроз квалификациони турнир. У финалу је 12 тимова било подељено у три групе од по четири тима. Тимови у свакој групи играли су по један круг.

После групне фазе, две најбоље екипе и две најбоље трећепласиране пласирале су се у четвртфинале. Победници четвртфинала пласирали су се у полуфинале. Поражени у полуфиналу играли су у плеј-офу за треће место, док су победници полуфинала играли у финалу.

Резултати

Белешка: Прекинуто – утакмица је прекинута у 73. минути

Статистика

Најбоље четири репрезентације

* домаћин
** изгубила полуфинале

Голгетерке првенстава по годинама

Најбоље играчица првенстава

Нације учеснице
Легенда

 – Шампионке
 – Другопласиране
 – Треће место
 – Четврто место
 – Полуфинале
ЧФ – Четвртфинале
ГФ – Групна фаза

к – Квалификоване
 – Нису се кваклификовале
 – Нису учествовале
 – Одустале пре квалификација
 — Одустале/Дисквалификоване после квалификација
 – Домаћин

Референце

Спољашње везе
КАФ вебсајт
Африка – првенство за жене

 
Фудбал у Африци